CUR steht für:
 Contracting und Recht, deutsche juristische Fachzeitschrift
 Flughafen Curaçao (IATA-Code), Niederländische Antillen
 das Dateiformat für Windows-Cursor-Dateien; siehe ICO (Dateiformat)
 Currenta (Joint Venture von Bayer und Lanxess)
 Central Uruguay Railway, eine der fünf ursprünglichen Eisenbahngesellschaften in Uruguay

Cur steht für:
 Cur, Hundetyp

cur steht für:
 Chulung (ISO-639-3-Code), eine der Kiranti-Sprachen

Abkürzung